Alles ist erleuchtet steht für:
 
 Alles ist erleuchtet (Roman), Roman (2002) von Jonathan Safran Foer
 Alles ist erleuchtet (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2005)